Azuma peut se référer à:

Lieux 
 Azuma, nom historique de l'est du Japon, maintenant appelé Kantō et région du Tôhoku
 Azuma, Gunma (Agatsuma), ancien village du district Agatsuma , préfecture de Gunma au Japon
 Azuma, Gunma (Sawa), ancien village du district Sawa, préfecture de Gunm au Japon
 Azuma, Gunma (Seta), ancien village du district Seta, préfecture de Gunma au Japon
 Azuma, Ibaraki, ancienne ville dans la préfecture d'Ibaraki au Japon
 Azuma, Kagoshima, ancienne ville dans la préfecture de Kagoshima au Japon
 Mont Azuma, volcan dans la préfecture de Fukushima au Japon

Personnes 
Azuma est à la fois un nom de famille japonais et un prénom masculin japonais. Les gens remarquables avec ce nom incluent :

Patronyme :
 Kiyohiko Azuma (1968-), artiste japonais de manga
 Hideo Azuma (1950-2019), artiste japonais de manga
 Hiroki Azuma, un critique culturel japonais et depuis 2006 professeur au Sekai Bummei Center (, Sekai Bummei Sentā, du Tōkyō Kōgyō Daigaku.
 Ryutaro Azuma, médecin japonais
 Kazuoki Azuma, mathematicien japonais

Prénom :
 (1936-), politicien japonais
 (1977-), golfeur japonais
 Azuma Makoto (né en 1970), artiste floral

 Personnages de fiction :
 Azuma, courtisan de haut rang dans The Love Suicides at Amijima de Chikamatsu Monzaemon
 Jo Azuma, un personnage dans Genma Taisen
 Kazuma Azuma, un personnage dans Yakitate!! Japan
 Soma Azuma, un personnage dans Onmyou Taisenki
 Tetsuya Azuma, aussi connu sous le nom de Casshan ou Casshern, un personnage dans Casshan
 Azuma (Ghost in the Shell), un personnage dans Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG
 Azuma, un personnage dans Fairy Tail
 Emily Azuma, un personnage dans Questionable Content
 Azuma Sarutobi, personnage emblematique dans Naruto

Navires 
 Azuma, un cuirassé à coque en fer de la Marine impériale japonaise
 Azuma, un croiseur cuirassé de  de la Marine impériale japonaise

Autres 
 Inégalité d'Azuma, résultat dans la théorie des probabilités
 British Rail Class 800 trains sur la Côte Est du Royaume-Uni

Voir aussi

Source de la traduction 

Homonymie
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Patronyme japonais